W Polsce
 Łazisko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Twardogóra
 Łazisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki
 Łazisko – część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Łazisko – część wsi Kokuszka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Łazisko – część wsi Nida w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica
 Łazisko – dawna gmina
 Łazisko – gromada

Zobacz też 
 Łaziska